El Collet de l'Albergínia és una collada situada a 843,6 metres d'altitud del terme municipal de l'Estany, a la comarca del Moianès.

Està situat a l'extrem nord del terme estanyenc, a tocar del límit amb Santa Maria d'Oló. És al límit nord del terme, al nord-est del poble de l'Estany i a l'extrem meridional del Serrat de la Vila. És al nord i nord-oest del Serrat de la Solana del Castell i a llevant del Molí del Castell.

Enllaços externs 
 El Collet de l'Albergínia en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Albergínia